«Синэво» () — европейская сеть лабораторий на территории Украины.
Входит в европейскую сеть лабораторий Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover, в составе которого осуществила первичное размещение акций (IPO) на Стокгольмской бирже в 2017 году.

История 
2007 — открытие первой лаборатории на Украине в Киеве.

2008 — запуск собственной лабораторно-информационной системы «Silab».

2009 — открытие лабораторий в Виннице, Одессе, Харькове.

2010 — открытие лаборатории в Днепре.

2011 — открытие лаборатории во Львове.

2012 — открытие лаборатории в Симферополе.

2013 — запущен online-сервис «Личный кабинет хранения результатов анализов».

2013 — открыт учебный центр «Школа медсестер Синэво».

2014 — в начале года открыта лаборатория в Донецке.

2014 — открыта лаборатория в Черновцах.

2014 — запущен online-сервис предварительного заказа анализов.

2014, середина года — прекращена деятельность на полуострове Крым, конец года — прекращение работы на территориях Донецкой и Луганской областей.

2015 — открытие нового центрального лабораторного комплекса «Синэво» в Киеве (пр-т Палладина, 46/2).

2016 — запуск программы франчайзинга по открытию пунктов забора материала в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.

2017, май — компания осуществила первичное размещение акций (IPO) на Стокгольмской бирже1 в составе медицинского холдинга Medicover.

О компании 
«Синэво» на Украине входит в европейскую сеть лабораторий Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover. Medicover основан в 1995 году в Польше. Впоследствии Medicover начал предоставлять услуги в Польше, Германии, Румынии, Украине и Индии. На сегодня сеть включает амбулаторные клиники, госпитали, специализированные учреждения и лаборатории, которые делятся на два направления: сервис здравоохранения и диагностический сервис. К сервису здравоохранения относятся медицинские услуги: от первичной до специализированной медицинской помощи и стационарного лечения.

Лабораторная сеть Synevo представлена в Германии, Польше, Румынии, Турции, Украине, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии и насчитывает более 90 лабораторий в Европе и 7 лабораторий на Украине.

На Украине работают лаборатории в Киеве, Днепре, Виннице, Одессе, Харькове, Львове и Черновцах, а также создана сеть, которая объединяет 240 лабораторных центров в 90 городах. Количество сотрудников «Синэво» превышает 2400, ежемесячно они обслуживают более 300 000 пациентов, выполняя более 1,8 млн тестов в месяц.

В 2017 году компания в составе медицинского холдинга Medicover осуществила первичное размещение акций (IPO) на Стокгольмской бирже.

Примечания

Ссылки 
 Сдали кровь. Синэво поглощает российского конкурента в Украине
 «СІНЕВО» ЗСЕРЕДИНИ. ЯК ЗДАВАТИ АНАЛІЗИ ТА ЩО НА НИХ ВПЛИВАЄ

Медицинские компании
Компании Украины
Медицина на Украине